Název Na západní frontě klid má více děl:

 Na západní frontě klid – román Ericha Marii Remarquea
 Na západní frontě klid (film, 1930) – americký film z roku 1930
 Na západní frontě klid (film, 1979) – americko-britský film z roku 1979
 Na západní frontě klid (film, 2022) – německo-americký film z roku 2022